Bramwell ist der Familienname folgender Personen:

 Byrom Bramwell (1847–1931), britischer Pathologe
 David Bramwell (* 1942), britischer Botaniker
 Grant Bramwell (* 1961), neuseeländischer Kanute

Bramwell ist darüber hinaus der Name einer britischen Fernsehserie:
 Bramwell (Fernsehserie) (1995–1998)